Сезон Формулы-1 1960 года — 11-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 7 февраля по 20 ноября и состоял из 10 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2, 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 6 лучших гонок чемпионата.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 8, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 6 лучших гонок. Не учитывались результаты Гран-при США в Индианаполисе.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1